Mean Streak – album degli Y&T del 1982
 Mean Streak – singolo di Cliff Richard del 1959
 Mean Streak – videogioco del 1987
 Mean Streak – montagne russe di Cedar Point, ex primato di altezza